Jules-Paul Tardivel,  journaliste et romancier québécois ;
Natty Tardivel, danseuse et actrice française ;
Pierre Tardivel, guide de haute montagne et skieur extrême français.